Atanasov ist der Familienname folgender Personen:

 Jani Atanasov (* 1999), mazedonischer Fußballspieler
 Stephanie Atanasov (* 1983), österreichische Sängerin

Siehe auch:
 Atanassow